Medicina:
 Apòfisi, una projecció de teixit que sorgeix d'una massa més grossa
 Apòfisi xifoide, petita extensió cartilaginosa de la part inferior de l'estèrnum
 Apòfisi espinosa, procés ossi que apunta cap enrere i cap avall des de la unió de les làmines vertebrals
 Apòfisi coronoide, protuberància posterior que neix de les branques ascendents del maxil·lar inferior
 Apòfisi mastoide, projecció arrodonida de l'os temporal darrere del conducte auditiu extern
 Botànica:
 Apòfisi, inflament de la capsa amb esporangis en certes molses 
 Apòfisi, protuberància piramidal de l'estròbil
 Geologia: Apòfisi, ramificació d'un batòlit o d'un lacòlit